Hohneck, född 1 maj 2017, är en fransk varmblodig travhäst som tränas av Philippe Allaire och körs sedan 2021 av François Lagadeuc  tidigare kördes han av Franck Nivard eller Yoann Lebourgeois.

Hohneck började tävla i juni 2019 och inledde karriären med en andraplats och därefter tog han två raka segrar. Han har till december 2022 sprungit in 1,2 miljon euro på 42 starter, varav 18 segrar, 12 andraplatser samt 8 tredjeplatser. Karriärens hittills största seger har kommit i Critérium Continental (2021). Han har också vunnit lopp som Prix Victor Régis (2020), Prix Abel Bassigny (2020), Prix Phaeton (2021), Prix de Tonnac-Villeneuve (2021), Prix de Geneve (2021), Prix Octave Douesnel (2021), Prix de Croix (2022), Prix Jean Le Gonidec (2022), Prix de la Communauté de communes de la Thiérache du Centre (2022), Prix de Washington (2022) och Prix Louis Jariel (2022). 

Dessutom har han kommit på andraplats i Prix Jacques de Vaulogé (2020), Prix Charles Tiercelin (2021), Prix Éphrem Houel (2021), Prix Jules Thibault (2021), Prix Marcel Laurent (2021), Prix Ovide Moulinet (2022), Prix de Sélection (2022), Prix Albert Demarcq (2022), Critérium des 5 ans (2022) och Europeiskt femåringschampionat (2022) samt på tredjeplats i Prix Gaston Brunet (2021), Critérium des 4 ans (2021), Prix René Ballière (2022), Prix Jockey (2022), Prix Doynel de Saint-Quentin (2022), Prix de Belgique (2023) och Prix de France (2023).

Hohneck räknas som en av kulltopparna i den franska H-kullen som är födda 2017.

Karriär

Tiden som unghäst 
Hohneck inledde karriären hos sin tränare och ägare Philippe Allaire där han började tävla som tvååring. Debuten skedde den 31 juli 2019 på travbanan Les Sables d'Olonne då han kördes av Simon Rousselle i ett lopp som han kom på andraplats på tiden 1'18"1. Därefter tog Hohneck två raka segrar innan han i sin fjärde start kom på fjärde plats.

Efter tvååringssäsongen bytte tränare Allaire ut Simon Rousselle till kusken Yoann Lebourgeois vilket sedermera blev ett lyckat byte. Hohneck vann under säsongen 2020 6 av 12 starter, bland annat Grupp 2-loppen Prix Victor Régis och Prix Abel Bassigny.

Hittills under sin fyraåringssäsong har han bland annat vunnit Prix de Tonnac-Villeneuve och Prix Phaeton nu med Franck Nivard i sulkyn.

Vid hans karriärs hittills största vinst i Critérium Continental kördes han av François Lagadeuc som efter vinsten i loppet nu blev hans ordinare kusk. Dom har även vunnit Prix Octave Douesnel och Prix de Croix tillsammans.

Inledningen av femåringssäsong har inleddes bra genom vinst i Prix de Croix och därefter komma på femteplats i 2022 års upplaga av Prix d'Amérique. I första starten efter Prix d'Amérique blev i femåringsloppet Prix Ovide Moulinet där han slutade på andraplats knappt slagen av Hooker Berry.

Statistik

Större segrar

Stamtavla

Referenser 

Hästar födda 2017
Franska travhästar